.es .es és el domini territorial de primer nivell (ccTLD) d'Espanya. Està administrat pel govern d'Espanya.
 Es, símbol de l'element químic einsteini
 ES o Earth Simulator, supercomputador més ràpid del món des de 2002 fins a 2004
 Ensemble Studios, companyia de videojocs
 Tipus de batxillerat francès, corresponent a la branca de les ciències socials